Салахудди́н, Салах ад-Дин, Салахеддин ( — «благо веры») — мужское имя арабского происхождения, при транскрипции распадается на несколько вариантов.
 Салах ад-Дин (1138—1193) — султан Египта и Сирии.
 Салахуддин Муса Кази-заде ар-Руми (1364—1437) — среднеазиатский математик и астроном империи Тимуридов.
 Ан-Насир Мухаммед Салахуддин — имам Йемена.
 Салахуддин (султан Селангора)
 Салах ад-Дин Битар — сирийский политик.
 Салах эд-Дин Ахмед Бокасса (1921—1996) — центральноафриканский диктатор.
Топоним:
 Салах-эд-Дин (город) — город в Ираке.
 Салах-эд-Дин (мухафаза) — провинция в Ираке.

См. также 
 Салах

Арабские имена